FRAM – Ferroelectric RAM, tipo di memoria non volatile
 Fram Reykjavík – società calcistica islandese
 Fram – distretto del Paraguay nel dipartimento di Itapúa

Marina
 Fram – nave norvegese del 1893
 FRAM – programma della marina militare statunitense

Aziende
 FRAM – casa automobilistica italiana dei primi anni del XX secolo
 Fram – azienda statunitense di filtri auto